Die 77. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1973/74 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Zürich.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

1974
Fußballsaison 1973/74